Sriram Balaji e Ramkumar Ramanathan erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare. 

In finale Michael Geerts e Joran Vliegen hanno sconfitto Romain Arneodo e Albano Olivetti con il punteggio di 6-4, 7-6(8-6).

Teste di serie 

  Romain Arneodo /  Albano Olivetti (finale)
  David Pel /  Szymon Walków (primo turno)

  Yuki Bhambri /  Saketh Myneni (semifinale) 
  Victor Vlad Cornea /  Artem Sitak (semifinale)

Wildcard 

  Gabriel Debru /  Matteo Martineau (primo turno)

  Robin Bertrand /  Volodymyr Uzhylovskyi (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Cassis Open Provence 2022